Die American Le Mans Series 2003 begann mit dem 12-Stunden-Rennen von Sebring am 21. April 2003 und endete am 18. Oktober 2003 auf der Road Atlanta.

Ergebnisse

Rennkalender 

Gesamtsieger sind fett hervorgehoben.

Gesamtwertungen

LMP 900 Fahrer, Hersteller und Teams

LMP 675 Fahrer, Hersteller und Teams

GTS Fahrer, Hersteller und Teams

GT Fahrer, Hersteller und Teams

Weblinks 

 Website der ALMS

ALMS-Saison
Motorsportsaison 2003